Goljam Izvor (Chaskovo), dorp in gemeente Stambolovo, oblast Chaskovo
Goljam Izvor (Lovetsj), dorp in gemeente Teteven, oblast Lovetsj
Goljam Izvor (Razgrad), dorp in gemeente Samoeil, oblast Razgrad